Het ATP-toernooi van Londen 2018 (met de officiële naam Fever-Tree Championships 2018) werd gespeeld van 18 tot 24 juni op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Afmeldingen 
Voor het toernooi
  Juan Martín del Potro → vervangen door  Ryan Harrison
  Filip Krajinović → vervangen door  Frances Tiafoe
  Rafael Nadal → vervangen door  Daniil Medvedev
  Diego Schwartzman → vervangen door  Jared Donaldson
  Jo-Wilfried Tsonga → vervangen door  Leonardo Mayer

Tijdens het toernooi
  Milos Raonic - rechterschouder

Opgaven 
  Yuki Bhambri - rechterknie

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Londen
ATP-toernooi van Londen